Recompense – film del 1925 regia di Harry Beaumont
Recompense – cortometraggio del 2007 diretto da Alex Lotz
Recompense – cortometraggio del 2011 diretto da Fendley Joseph
Recompense – cortometraggio del 2011 diretto da Caroline Bridges e Stephen Laughton